W sezonie 2004/2005 rozegrano 20. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 15 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Pennarossa Calcio. Nowym mistrzem San Marino został zespół FC Domagnano.

Wyniki sezonu

Grupa A

Grupa B

Wyniki play-off

Pierwsza runda 
 S.S. Murata 1-2 S.S. Virtus
 F.C. Domagnano 3-2 S.P. Tre Fiori

Druga runda 
 S.P. Tre Penne 1-1 (-5) F.C. Domagnano
 A.C. Libertas 1-0 S.S. Virtus

Trzecia runda 
 S.P. Tre Penne 1-7 S.S. Murata
 S.S. Virtus 2-0 S.P. Tre Fiori

Czwarta runda 
 F.C. Domagnano 3-0 A.C. Libertas
 S.S. Virtus 0-1 S.S. Murata

Półfinał 
 A.C. Libertas 1-1 (2-3) S.S. Murata

Finał 
 F.C. Domagnano 2-1 S.S. Murata

Przypisy

Bibliografia 
 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2004 w San Marino
2005 w San Marino